Lucio Scribonio Libone – tribuno della plebe nel 216 a.C.
Lucio Scribonio Libone – pretore nel 204 a.C.
Lucio Scribonio Libone – edile curule nel 193 a.C. e console nel 192 a.C.
Lucio Scribonio Libone – tribuno della plebe nel 149 a.C.
Lucio Scribonio Libone – pretore nell'80 a.C.
Lucio Scribonio Libone – console nel 34 a.C.
Lucio Scribonio Libone – console nel 16 a.C.
Lucio Scribonio Libone Druso